Michael Barrett est un nom pouvant désigner:

Hommes politiques
 (1927-2006), homme politique irlandais du Fianna Fáil
 (né en 1948), homme politique américain du Massachusetts
Michael Barrett (né en 1984), homme politique canadien de l'Ontario

Sportifs
 (1927-2006), homme politique irlandais du Fianna Fáil
Michael « Mike » Barrett (1943-2011), joueur américain de basketball
 (1959-1984), joueur anglais de football
 (né en 1968), commentateur sportif américain

Autres
 (1816-1887), médecin et professeur canadien
Michael Barrett (1841-1868), patriote irlandais
Michael Barrett (1924-1999), écrivain australien
 (né en 1946), professeur et auteur américain
 (né en 1949), doyen et théologien américain
 (né en 1951), juge américain en Ohio
 (né en 1964), biochimiste et professeur britannique
 (né en 1970), directeur de la photographie américain

Voir aussi

Barrett, Michael